Die Serie A 1996/97 war die 65. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie startete am 8. September 1996. Letzter Spieltag war der 1. Juni 1997. Italienischer Meister wurde Juventus Turin. In die Serie B mussten die AC Perugia, Hellas Verona, Reggina Calcio sowie Cagliari Calcio, welches im Relegationsspiel um den Klassenerhalt gegen den Piacenza Calcio mit 1:3 verlor, absteigen. Torschützenkönig wurde Filippo Inzaghi von Atalanta Bergamo mit 24 Saisontoren.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 Serie A 1996/97 bei RSSSF

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996/97